Ро́берт (Боб, Бо́бби) Уи́лсон (; ) — шотландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Шотландии участник  (заняли восьмое место). .

Играл в основном на позиции первого.

Достижения 
 : золото (1987).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу